Карл Вольф:
 Вольф, Карл Конрад Альберт (1814—1892) — немецкий скульптор.
 Вольф, Карл Фридрих Отто (1900—1984) — один из высших офицеров СС, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС.